«Дракула — отец и сын» () — комедийный фильм ужасов режиссёра Эдуара Молинаро, снятый в 1976 году. Несмотря на название, не имеет никакой связи с серией кинокартин о вампирах студии Hammer. Это последний фильм, в котором Кристофер Ли играл графа Дракулу. Экранизация произведения Клода Клотца.

Сюжет 
Сыну легендарного графа Дракулы не совсем по душе образ жизни, который ведёт его отец, в том числе молодого человека отнюдь не радует необходимость питания человеческой кровью. Семейные неурядицы усиливаются, после того, как коммунисты изгоняют графа и его сына из Румынии в начале 1970-х годов. Сам глава семейства начинает сниматься в фильмах ужасов в Великобритании, а его отпрыск оказывается во Франции. На премьере одной из картин отец и сын вновь встречаются, однако это приводит лишь к возобновлению давнего конфликта между ними. На этот раз причиной семейной неурядицы является женщина, в которую одновременно влюбляются старший и младший Дракула.

В ролях 
 Кристофер Ли — Дракула-отец / Князь Тьмы
 Бернар Менез — Фердинанд Пуатвин, сын Эрмини и Князя Тьмы
 Мари-Элен Брейя — Николь Клеман
 Катрин Брейя — Эрмини Пуатвин
 Мустафа Дали — Халеб
 Ксавье Депраз — мажордом
 Клод Женя — Маргарита
 Жан-Клод Дофен — Кристеа / Кристан Полански
 Анна Гаэль — мисс Гейлор
 Жерар Жюньо — рассказчик на заводе
 Рэймонд Буссирес — престарелый мужчина в ANPE
 Бернард Элейн
 Анна Пруцнал
 Жан Леко
 Альбер Симоно — гробовщик
 Арлет Балкис
 Джефри Кэри
 Лин Шародоне — медсестра
 Робер Дальбан — служащий отеля
 Карло Нелл

Ссылки 
 
 

Чёрные комедии Франции
Кинокомедии 1976 года
Фильмы ужасов 1976 года
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы о Дракуле
Фильмы Франции 1976 года